Эмануэле Джаккерини (; ) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Италии.

Карьера 
После игры в молодёжной команде «Чезены» Джаккерини несколько лет играл в аренде в клубах итальянской Серии C2: «Форли», «Беллария-Иджеа-Марина» и «Павия».

В Серии А он дебютировал 28 августа 2010 года в игре против «Ромы», которая завершилась со счётом 0:0.

25 августа 2011 года Джаккерини прошёл медобследование и подписал трёхлетний контракт с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера за половину прав на игрока составила 3 миллиона евро, которые выплачивались в течение трёх лет. 19 июня 2012 года «Ювентус» объявил о выкупе у «Чезены» всех прав на Джаккерини. За вторую половину прав клуб выложил 4,25 млн евро, которые были полностью выплачены в сезонах 2012/13 и 2013/14. С самим игроком подписан контракт до 30 июня 2015 года.

Летом 2013 года Джаккерини подписал четырёхлетний контракт с английским «Сандерлендом», сумма трансфера составила 8 миллионов евро. В первом же матче за новый клуб забил гол. Тренер «Ювентуса» Антонио Конте отметил, что не хотел продавать Джаккерини, но в условиях экономического кризиса клуб нуждался в деньгах.

Летом 2015 года футболист вернулся в Италию, перейдя на правах аренды в «Болонью» до конца сезона 2015/2016.

16 июля 2016 года перешёл в итальянский «Наполи». Сумма компенсации за игрока составила 2 млн евро.

Достижения 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Италии: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Кьево»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Павия»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Кьево»